I Hate Music – EP di Michele Bravi
I Hate Music – ciclo di canzoni di Leonard Bernstein 
I Hate Music – album dei Superchunk